Manuel Angelos (griechisch Μανουήλ Άγγελος) ist der Name folgender Personen:

* Manuel Angelos (Sohn Isaaks II.) (um 1194–1212), byzantinischer Prinz, Sohn von Kaiser Isaak II.
 Manuel Komnenos Dukas Angelos († 1241), griechischer Herrscher von Thessaloniki und Thessalien
 Manuel Angelos Philanthropenos († nach 1420), griechischer Herrscher von Thessalien